A 2010. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi síkrossz versenyszámát február 21-én rendezték West Vancouverben. Az aranyérmet a svájci Mike Schmid nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Először rendeztek síkrosszversenyt a téli olimpia történetében.

Eredmények 
A selejtezőből az első 32 versenyző jutott tovább. Az időeredmények egy rangsort határoztak meg, ez alapján kerültek besorolásra a versenyzők a nyolcaddöntő futamaiban. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám. Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A kiesettek végső helyezéseit a selejtező időeredményei alapján határozták meg. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Kisdöntő

Döntő

Források

További információk 

Síakrobatika a 2010. évi téli olimpiai játékokon